

Hydronyme 
La Iouriouzan est une rivière de Russie, et un affluent de la rive gauche de la rivière Oufa, dans le bassin de la Kama ; c'est donc un sous-affluent de la Volga.

Toponyme 
Iouriouzan est une ville de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie. Elle est située sur la rivière Iouriouzan.